Черноле́сское — село в составе Новоселицкого района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Этимология 
Название села предположительно связано с находившемся рядом лиственным лесом — «чернолесьем». В справочнике «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях», составленном в 1897 году инспектором народных училищ Ставропольской губернии А. И. Твалчрелидзе, приводятся следующие сведения о происхождении топонима Чернолесское:Село названо «Чернолесским», вероятно, потому, что здесь, как говорят старожилы, при основание села произрастал на всем протяжении р. Томузловки большой строевой лес, состоявший исключительно из лиственных пород. В лесу в изобилии водились дикие свиньи и козы; попадались даже олени и медведи, забегавшие сюда из лесов кавказских гор. В настоящее время от этого леса не осталось и следов. Место существования леса теперь занято небольшими рощами и садами, окаймлёнными дикорастущими деревьями.

В источниках встречаются и другие варианты наименования данного населённого пункта: Чёрный лес, Чернолесская, Чернолесское (Ср. Тумузлов), Чёрнолесское, Малый Томузлов.

География 
Расстояние до краевого центра: 142 км.

Расстояние до районного центра: 22 км.

История 

Село Чернолесское (Малый Томузлов, Чёрный Лес) основано в 1782 году (по другим данным — в 1786, 1789 или 1799 годах) на реке Томузловке.

Первые поселенцы в Чернолесском были бывшие служивые люди (однодворцы) из слобод и городов Белгородской крепостной линии, ушедшие на Кавказ вследствие уменьшения земельных наделов.

В 1788 году, согласно «Ведомости казённых и партикулярных сел, слобод и деревень в Кавказской губернии» за 18 декабря 1789 года, существует слобода Чёрный Лес в которой проживают 25 лиц мужского пола и 18 женского из однодворцев.
 
В 1790-х годах в Чёрный Лес были поселены экономические крестьяне (монастырские) из Тамбовской губернии.

В первом томе «Сборника исторических материалов по истории Кубанского Казачьего войска», составленном в 1896 году Иваном Ивановичем Дмитренко, имеются сведения, что на 16 января 1792 года в селении при Чёрном лесе на речке Томузлове проживали 31 однодворец, 194 экономических крестьян и 7 ясашных (данные по душам мужского пола).
 
Впоследствии, уже в XIX веке, сюда прибывали жители Рязанской, Московской, Орловской, Петербургской, а также Полтавской и Черниговской губерний. Причём, орловцы и рязанцы селились на правом берегу Томузловки, тогда как дома тамбовцев и москвичей были на левом берегу.

Во второй половине 1890-х годов по окладным листам в селе числилось 1767 ревизских душ, а по семейным спискам — 3611 мужчин и 3245 женщин.

До 16 марта 2020 года село образовывало сельское поселение село Чернолесское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека. Открыта 22 октября 1876 года

Образование 
 Детский сад № 10
 Средняя общеобразовательная школа № 2

Религия 
 Русская православная церковь
 Церковь, ул. Гагарина, 31

 Ислам
 Мечеть, ул. Дзержинского

Памятники 
 Братская могила красных партизан и их родственников, замученных белогвардейцами. 1918—1920, 1922 годы
 Бюст героя Советского Союза Обликова, погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1967 год
 Памятник В. И. Ленину. 1959 год
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1974 год

Кладбища 
В селе 2 общественных кладбища: Нижнее (85 525 м²) и Верхнее (63 779 м²).

Авиакатастрофы 
 15 мая 2013 года на сельскохозяйственных работах разбился самолёт АН-2.

Знаменитые люди — уроженцы села 
 Герой Советского Союза Маршал Советского Союза В. И. Петров — первый заместитель министра обороны СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Новоселицкого района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Новоселицкого района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году